Attesa, condizione esistenziale propria del messianismo
Attesa, nella teoria della probabilità, valore medio di un fenomeno aleatorio
Attesa condizionata,  valore atteso rispetto ad una distribuzione di probabilità condizionata
Attesa attiva, in informatica, la verifica ripetuta di una certa condizione
Attesa, in aeronautica, manovra che mantiene l'aeromobile su di un fix prima di un'autorizzazione
Attesa di Dio, raccolta di testi della religiosa Simone Weil